Pinnacle Rock kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Pinnacle Rock (ö i Antarktis),

Jersey 

 Le Pinacle, Jersey, klippformation, 

Robotskapade Antarktisförgreningar